

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 27, w tym 3 podstawowe
 Krzaki – część wsi Sosnówka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, gminie Sosnówka
 Krzaki – część wsi Ciechomin w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska
 Krzaki – część wsi Rozdoły w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sitno
 Krzaki – część wsi Ostrów w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Krzaki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio 
 Krzaki – część wsi Majkowice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Krzaki – część wsi Borzęcin w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin
 Krzaki – część wsi Ćwików w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, gminie Olesno
 Krzaki – część wsi Porąbka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Krzaki – część wsi Głębowice w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek
 Krzaki – część wsi Krzeszów w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Krzaki – część wsi Nagoszyn w woj. podkarpackim, w pow. dębnickim, w gminie Żyraków
 Krzaki – część wsi Chlebna w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Krzaki – część wsi Dobieszyn w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Krzaki – część wsi Wrocanka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe
 Krzaki – część wsi Grodzisko Dolne w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Krzaki – część wsi Biedaczów w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Leżajsk
 Krzaki – część wsi Jelna w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna
 Krzaki – część wsi Smolarzyny w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Żołynia
 Krzaki – przysiółek wsi Zarzecze w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Nisko
 Krzaki – część wsi Grzegorzówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Hyżne
 Krzaki – część wsi Bratkowice w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Krzaki – część wsi Wólka Podleśna w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Trzebownisko
 Krzaki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica 
 Krzaki – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Krzaki – część wsi Lubcza w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Krzaki – część wsi Chruścice  w woj. świętokrzyskim w  pow. pińczowskim w gminie Pińczów

Zobacz też 
 krzak
 Krzaki Czaplinkowskie